

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 19, w tym 13 podstawowych
 Żdżary – część miasta Dęblin
 Żdżary – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Łuków 
 Żdżary – osada leśna w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Łuków 
 Żdżary – część wsi Jawor w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Zelów
 Żdżary – część wsi Ostrów w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Łask
 Żdżary – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Bielawy 
 Żdżary – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Drzewica 
 Żdżary – część wsi Ksawerów w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Ksawerów
 Żdżary – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Bolesławiec 
 Żdżary – wieś w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Radgoszcz 
 Żdżary – część wsi Izdebno Nowe w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Grodzisk Mazowiecki
 Żdżary – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Nowe Miasto nad Pilicą 
 Żdżary – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Pionki 
 Żdżary – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Pionki 
 Żdżary – wieś w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Czarna
 Żdżary – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Stare Miasto 
 Żdżary – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Kawęczyn
 Żdżary – przysiółek wsi Zapowiednia w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Pyzdry
 Żdżary – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Goleniów

Miejscowości na Ukrainie 
 Żdżary – wieś w rejonie iwanickim

Zobacz też 
 Stare Żdżary